Виктор Михайлович Вдовин ( — 27 июля 2013) — учёный и педагог, генерал-майор авиации.

Биография 
Родился  года в посёлке Чёрном Яре Новолялинского района Свердловской области.

Образование 
 Челябинское высшее военное авиационное Краснознамённое училище штурманов, специальность штурман-инженер (1969 год);
 Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина, специальность — штурманская оперативно — тактическая (1977 год);
 Адъюнктура при ВВА им. Ю. А. Гагарина, специальность — Тактика ВВС (управление и все виды обеспечения) (1979 год).

Диссертации 
 Докторскую диссертацию защитил в 1990 году специальность — Оперативное искусство и все виды обеспечения операций;
 Кандидатскую диссертацию защитил в 1979 году.

Прохождение службы 
С 1965 по 2001 год в Вооружённых силах на различных должностях. Генерал-майор авиации. Военный штурман 1-го класса. Налёт около 1400 часов. Летал на самолётах Ли-2, Ан-14, Ту-124ш, Ту-104ш, Ту-22м2, Бе-12. С 1987 по 1992 год — заместитель начальника кафедры Тактики Военно-воздушных Сил, с 1992 по 2001 год — начальник кафедры Управления войсками ВВА им. Ю. А. Гагарина. С 2001 г.- профессор кафедры управления войсками ВВА им. Ю. А. Гагарина. Руководитель научной школы — «Математическое моделирование сложных систем». Член редакционной коллегии международного журнала «Фундаментальные и прикладные проблемы экономики». С 1991 года по 2013 год — председатель и член докторского совета ВВА.

Скончался 27 июля 2013 года. Похоронен на Мемориальном кладбище поселка Монино Щёлковского района Московской области.

Звания 
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
 доктор военных наук (1990 год)
 профессор (1991 год)
 Действительный член (академик) Международной академии информатизации (1991 год)
 Почётный профессор ВВА им. Ю. А. Гагарина.

Библиография 
Имеет более 200 научных и учебно-методических трудов. Из них 8 учебников, 4 монографии, 28 заданных НИР, 24 учебных пособий, руководств, более 50 статей в научных сборниках и журналах и др. Сферы деятельности- тактика ВВС, оперативное искусство, управление войсками, теория и моделирование систем, информационные системы и технологии.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»
 почетный знак «Заслуженный работник высшей школы РФ»
 «Звезда голубой планеты»
 «На пользу отечеству III степени» и др.
 Лауреат Всесоюзного конкурса научных работ в 1982 году.

Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Заслуженные работники высшей школы Российской Федерации
Выпускники Челябинского высшего военного авиационного краснознамённого училища штурманов
Похороненные на Монинском мемориальном кладбище